Соревнования по волейболу среди мужских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани проходили с 6 по 16 июля 2013 года с участием команд из 21 страны.

На предварительном этапе сборные были распределены по 4 группам. По результатам матчей группового этапа по две команды из каждой группы продолжили борьбу за медали по системе плей-офф. Сборные, занявшие в группах 3—4-е места, стали участниками утешительных матчей за 9—16-е места, а остальные команды оспаривали места с 17-го по 21-е.

Отказались от выступления сборные Алжира и Омана. 75 матчей турнира посетили 73197 зрителей. Победителем соревнований стала сборная России, самым ценным игроком признан Максим Жигалов.

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 17—21-е места

Четвертьфиналы

Матч за 19-е место

Полуфинал за 17—20-е места

Матч за 17-е место

За 9—16-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 13—16-е места

Полуфиналы за 9—12-е места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 1—8-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфиналы за 1—4-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXVII летней Универсиады

Волейбол на летней Универсиаде 2013